Agueh ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Agueh (* 1972), beninischer Sprinter
 Maxime Agueh (* 1978), beninischer Fußballspieler
 Thomas Agueh, beninischer Fußballspieler